Калаврита может означать:

 Калаврита — малый город в Греции.
 Калаврита (дим) — община (дим) в Греции.